Illutalissuaq bezeichnet:
 Illutalissuaq (Insel, Angisunnguaq), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Illutalissuaq (Insel, Kitsissut) (Telegraføen), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Illutalissuaq (Insel, Qisuttuut) (Ravneøer), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland